La nazionale di pallavolo maschile di Singapore è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Singapore ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Singapore.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Singapore